Il Dunlop World Challenge 2010 è stato un torneo professionistico di tennis giocato sul sintetico indoor, che faceva parte dell'ATP Challenger Tour 2010 e dell'ITF Women's Circuit 2010. Si è giocato a Toyota in Giappone dal 22 al 28 novembre 2010.

Partecipanti ATP

Teste di serie 

 Ranking al 15 novembre 2010.

Altri partecipanti 
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Hiroyasu Ehara
  Junn Mitsuhashi
  Takuto Niki
  Arata Onozawa

Giocatori passati dalle qualificazioni:
  Tasuku Iwami
  Toshihide Matsui
  Kento Takeuchi (Lucky Loser)
  Yasutaka Uchiyama
  Wang Yeu-tzuoo

Partecipanti WTA

Teste di serie 

 Ranking al 15 novembre 2010.

Altri partecipanti 
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Sachie Ishizu
  Ksenija Lykina
  Aiko Nakamura
  Akiko Ōmae

Giocatori passati dalle qualificazioni:
  Shūko Aoyama
  Miyabi Inoue
  Kim Kun-hee (lucky loser)
  Kotomi Takahata
  Erika Takao

Campioni

Singolare maschile 

 Tatsuma Itō ha battuto in finale  Yūichi Sugita, 6–4, 6–2

Singolare femminile 

 Misaki Doi ha battuto in finale  Junri Namigata, 7–5, 6–2

Doppio maschile 

 Treat Conrad Huey /  Purav Raja hanno battuto in finale  Tasuku Iwami /  Hiroki Kondo, 6–1, 6–2

Doppio femminile 

 Shūko Aoyama /  Rika Fujiwara hanno battuto in finale  Irina Begu /  Mădălina Gojnea, 1–6, 6–3, [11–9]

Collegamenti esterni